Patricia McCormick – scrittrice statunitense
 Patricia McCormick – tuffatrice statunitense